Гассо Штегеманн (Hasso Stegemann; 30 липня 1920, Кіль — 15 березня 1945, Балтійське море) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Герман Штегеманн — лауреат літературної Премії Гете (1935).